

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Rozpad syropalestyńskiej koalicji antyasyryjskiej.

Zmarli 
 Izebel, izraelska królowa pochodzenia fenickiego